Ujemny bilans zlewni – zjawisko występujące na obszarach krasowych, polega na wypływaniu z wywierzyska mniejszej ilości wody niż wlało się do ponorów.

Krenologia